Алексей Александрович Соболев (род. 1 сентября 1991 года, Новосибирск, СССР) — российский сноубордист, выступающий в дисциплинах: биг-эйр и слоупстайл. Мастер спорта России международного класса. Победитель и призер этапов Кубка мира. Семикратный чемпион России. В 2014 году Алексей Соболев принял участие в Олимпийских играх в Сочи в дисциплине слоупстайл, где был единственным представителем от России. В 2017 году открыл первую в России онлайн-школу сноуборда SobolevSnowboardSchool.

Результаты 

Сноубордисты России
Чемпионы России по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года